Plaats in Indonesië
 Talang Tinggi (Seluma Barat), een plaats in het regentschap Seluma in de provincie Bengkulu
 Talang Tinggi (Ulu Manna), een plaats in het regentschap Bengkulu Selatan in de provincie Bengkulu
 Talang Tinggi (Pseksu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Talang Tinggi (Tanjung Sakti Pumu), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra